Claudio Bonati (né en 1971), joueur de volley-ball italien
 Gustave Henri Bonati (1873-1927), botaniste français